Crakhaus est un duo de musique électronique, composé de Scott Monteith et de Stephen Beaupré.

Notes et références 

Groupe québécois de musique électronique
Duo musical canadien